Klette är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anton Klette
 Hans Klette
 Tove Klette

Svenska efternamn